Zein steht für:
 Zein (Protein), ein Speicherprotein in Getreidesamen

Zein (ahd. ‚Stab‘) ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Zein (Gemeinde Mieming), Rotte in der Ortschaft See, Gemeinde Mieming, Tirol
 Sinj, Stadt in Kroatien 

Zein ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Zein (* 1990), ägyptischer Handballspieler
 Maha Zein (* 1976), ägyptische Squashspielerin
 Melhem Zein (* 1982), libanesischer Sänger
 Zein Ould Zeidane (* 1966), mauretanischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Zeyn
 Zain
 Zayn